Chrenów (ukr. Хрінів, Chriniw) – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie ostrogskim
 Chrenów (ukr. Хренів, Chreniw) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie iwanickim

Zobacz też 
 Chreniów